Sir John Hawkins (1532-1595) fu un pirata inglese che praticava il commercio di schiavi. Ricoprì la carica di tesoriere della marina
Sir John Hawkins (1719-1789) fu un musicista e uno scrittore inglese.
John Hawkins  – sceneggiatore statunitense 
John A. Hawkins  – linguista britannico
John Hawkins  – atleta canadese